

Anno 
 1996 – (MCMXCVI in numeri romani) è un anno bisestile del XX secolo
 1996 a.C.

Matematica 
 1996 – numero naturale

Astronomia 
 1996 Adams – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Musica 
 1996 – album di Mia Martini del 1996
 1996 – album di Ryūichi Sakamoto del 1996
 1996 La stagione del rumore – singolo di Levante del 2018